

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mullerl“ beginnt.

Mullerl 



Mullerle 
 Müllerleile, Christoph (* 1946), deutscher Journalist und Kommunalpolitiker (CDU)
 Müllerleile, Robert (1903–1977), deutscher Papierfabrikant